В список видов двукрылых рода Atylotus включены виды, указанные в каталогах и обобщающих публикациях по фауне Северной Америки, Палеарктики, Африки и Южной Азии. Русские названия указаны по монографии Н. Г. Олсуфьева.

Примечания 

Tabaninae
Списки двукрылых